Olifant (auch Oliphant) ist vom niederländischen Begriff für Elefant entlehnt und steht für:

 Olifant, Musikinstrument in Gestalt eines Horns, oft als Signalhorn verwendet
 Olifant (Panzer), südafrikanischer Kampfpanzertyp
 Olifant (Schiff, 1977), Traditionsschiff
 Olifant, ein historisches Papierformat (675 mm × 1082 mm)
 Lord Oliphant, Adelstitel

im weiteren Sinne für:
 Oliphant-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Olifants River, drei verschiedene Flüsse in Südafrika 
 Oliphant-Berge, Berglandschaft in Südafrika
 Mûmakil, elefantenähnliche Wesen aus J.R.R. Tolkiens Werken

Oliphant ist der Familienname folgender Personen:
 Betty Oliphant (1918–2004), kanadische Tanzlehrerin
 Evan Oliphant (* 1982), schottischer Radrennfahrer
 Herman Oliphant (1884–1939), US-amerikanischer Rechtsphilosoph
 John Oliphant, 2. Lord Oliphant († 1516), schottischer Adliger
 Laurence Oliphant (1829–1888), britischer Reiseschriftsteller, Diplomat und Okkultist
 Laurence Oliphant, 1. Lord Oliphant († 1499), schottischer Adliger
 Mark Oliphant (1901–2000), australischer Physiker und Politiker
 Margaret Oliphant (1828–1897), schottische Schriftstellerin
 Pat Oliphant (* 1935), australisch-amerikanischer Karikaturist
 Robert Oliphant (* 1956), kanadischer Politiker und Theologe
 Richard Blair-Oliphant, Komponist für Filme, Serien und Dokumentationen

sowie ein Pseudonym von
 Sheri S. Tepper („B. J. Oliphant“), US-Autorin

Siehe auch:
 Ollivant Point
 Olyphant